Владимир Харьков:
 Харьков, Владимир Николаевич — российский биолог из Томска, специалист по генетической генеалогии.
 Харьков, Владимир Осипович (1900—1974) — советский фольклорист, собиратель народных песен.